Терновка — топоним.

Населённые пункты 
 Казахстан
 Терновка — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области, упразднено в 2018 г.

Приднестровье
Согласно административному делению Молдавии, входит в её состав, фактически же территория контролируется непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой.
 Терновка — село в Слободзейском районе.

Россия
 Терновка — село в Яковлевском районе Белгородской области.
 Терновка — деревня в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Терновка — село в Камышинском районе Волгоградской области.
 Терновка — хутор в Фроловском районе Волгоградской области.
 Терновка — село в Россошанском районе Воронежской области.
 Терновка — село в Терновском районе Воронежской области.

 Терновка — деревня в Усманском районе Липецкой области.
 Терновка — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Терновка — село в Балашовском районе Саратовской области.
 Терновка — село в Энгельсском районе Саратовской области.
 Терновка — название села Труновское до 1935 года, Труновского района Ставропольского края.

Севастополь
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Терновка — село в Балаклавском районе.

Украина
 Терновка — село в Бершадском районе Винницкой области.
 Терновка — село в Казатинском районе Винницкой области.
 Терновка — село в Крыжопольском районе Винницкой области.
 Терновка — город областного подчинения Днепропетровской области.
 Терновка — село в Криворожском районе Днепропетровской области.
 Терновка — село в Тельмановском районе Донецкой области.
 Терновка — село в Новоград-Волынском районе Житомирской области.
 Терновка — село в Вольнянском районе Запорожской области.
 Терновка — село в Новониколаевском районе Запорожской области.
 Терновка — село в Кагарлыкском районе Киевской области.
 Терновка — село в Новоархангельском районе Кировоградской области.
 Терновка — село в Марковском районе Луганской области.
 Терновка — село в Перемышлянском районе Львовской области.
 Терновка — село в Березнеговатском районе Николаевской области.
 Терновка — село в Конотопском районе Сумской области.
 Терновка — село в Смелянском районе Черкасской области.

Микрорайоны 
 Терновка — микрорайон города Николаева.
 Терновка - район города Пенза, до 1978 года село, райцентр Терновского района.

Реки 
 Терновка — река, Воронежская область
 Терновка — река, Краснодарский край
 Терновка — река, приток Ташлы, Ставропольский край
 Терновка — река, приток Калиновки, Ставропольский край
 Терновка — река, приток Сухой Буйволы, Ставропольский край
 Терновка — река на Украине

См. также 
 Нижняя Терновка
 Новая Терновка
 Большая Терновка